Miejscowości o tej nazwie:
 Molina – miasto w Chile

Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Molina – brytyjski aktor
 Antonio Vilaplana Molina – rzymskokatolicki duchowny
 César Antonio Molina – hiszpański pisarz, poeta, dziennikarz i polityk
 Éric Molina – amerykański pięściarz
 Jason Molina – amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów
 Luis de Molina – rzymskokatolicki duchowny